Mars – planeta układu słonecznego
 Czerwona Planeta (film)